Perrito, diminutivo de perro, puede referirse a:

 Perrito caliente, bocadillo con una salchicha en un pan alargado. 
 Perrito de la pradera, animal roedor oriundo de América del Norte.
 Posición del perrito, postura sexual.
 En botánica, es el nombre común para referirse a dos especies de cactus:
 Cumulopuntia sphaerica.
 Maihueniopsis ovata.
El nombre común de la planta Antirrhinum charidemi.
El nombre común de la planta Calluna vulgaris.